Olof Wijk kan syfta på:
Olof Wijk d.ä. (1786-1856) affärsman, riksdagsledamot för borgarståndet
Olof Wijk d.y. (1833-1901) affärsman och moderat-liberal politiker